Janville kan syfta på:
 Janville, Calvados
 Janville, Eure-et-Loir
 Janville, Oise